Japanska carska kuća (jap. 皇室 kōshitsu), također Carska obitelj, odnosno dinastija Yamato, obuhvaća one članove proširene obitelji vladajućeg cara Japana koji obavljaju službene i javne dužnosti. Prema važećem Ustavu Japana, japanski car je "simbol države i jedinstva naroda". Drugi članovi carske obitelji obavljaju ceremonijalne i društvene dužnosti, ali nemaju ulogu u poslovima vlade. 

Japanska monarhija najstarija je neprekinuta nasljedna monarhija na svijetu. Carska kuća priznaje 126 vladara počevši od legendarnog cara Jimmu nastavljajući se prema aktualnom caru Naruhitu.

Povijesno gledano, nasljeđivanje na Krizanteminom prijestolju općenito je išlo po muškoj liniji carskog podrijetla. Carski klan je prethodno uključivao i određene pobočne linije ili shinnōke (kneževske kuće). Preživjeli shinnōke i nekoliko drugih grana proširenog carskog klana (ōke) bili su degradirani u status puka 1947. godine.

Prije restauracije Meiji, Japan je imao osam ženskih tennō ili vladajućih carica, a sve su bile kćeri muške linije carskog klana. Niti jedna nije zasjela na tron kao žena ili kao udovica cara, niti su se navedene carice udavela niti su rodile nakon stupanja na prijestolje.

Člankom 2. Ustava Japana propisano je da će "carsko prijestolje biti dinastičko i nasljedno u skladu sa Zakonom o carskom dvoru koji donosi Diet". Zakon iz 1947. zadržao je isključenje nasljeđivanja po ženskoj liniji iz ranijeg Zakona iz 1889. Članak 5. Zakona o carskom dvoru (皇室典範 Kōshitsu Tenpan) određuje carsku obitelj (皇族) koju čine: car (皇后 kōgō); velika carica majka (太皇太后 tai-kōtaigō); carica majka (皇太后 kōtaigō); carevi zakoniti sinovi i zakoniti unuci u zakonitoj muškoj liniji (親王 shinnō) i njihovi supruge (親王妃 shinnōhi); careve neudane zakonite kćeri i neudane zakonite unuke u zakonitoj muškoj liniji (内親王 naishinnō); ostali zakoniti muški potomci cara u trećim i kasnijim generacijama u zakonitoj muškoj liniji (王 ō) i njihove supruge (王妃 ōhi); i ostale neudane zakonite ženske potomkinje u trećoj i kasnijim generacijama u zakonitoj muškoj liniji (女王 joō). Shinnō i ō se prevode kao "princ" ("carević"), dok se nazivi shinnōhi, naishinnō, ōhi i joō prevode kao "princeza" ("carevna").

Nakon uklanjanja 11 pobočnih grana iz Carske kuće u listopadu 1947., službeno članstvo carske obitelji bilo je ograničeno na muške potomke cara Taishō, isključujući žene koje su se udale izvan carske obitelji i njihove potomke. Trenutačno Carska obitelj broji 19 članova.

Obiteljsko stablo
Sljedeće obiteljsko stablo prikazuje linije nasljedstva suvremenih članova carske obitelji (živući članovi označeni podebljano). Princeze koje su napustile carsku obitelj svojom ženidbom označene su kurzivom:

Izvori

Poveznice
 Japanski car
 Krizantemino prijestolje

Politika Japana